Găinești se poate referi la:
 Găinești, Suceava
 Găinești, Vâlcea